MSdS est un sigle signifiant :
Mouvement scout de Suisse, l'association fédérale du scoutisme en Suisse

MSDS est un abréviation en anglais signifiant :
Material Safety Data Sheet, ou Fiche de données de sécurité